DME peut faire référence :
 au procédé distance measuring equipment (en français, dispositif de mesure de distance), un instrument de vol, en aviation ;
à un dispositif de mise à l’eau pour les navires qui viennent d’être construits par un chantier naval ;
 à l’ ;
 au diméthyléther, un composé chimique ;
 à la diversification menée par l'enfant, une technique pour introduire les aliments solides dans l'alimentation d'un enfant de plus de  ;
 à un dictionnaire monolingue pour étrangers.

Code